Joachim Hendel ist der Name folgender Personen:

* Joachim Hendel (Manager) (* 1952), deutscher Musikmanager und Autor 
 Joachim Hendel (Historiker) (* 1983), deutscher Historiker